William Seward – scrittore britannico, membro della Society of Antiquaries of London (1747-1799)
William H. Seward – politico statunitense, nato William Henry Seward (1801-1872)
William H. Seward Jr. – banchiere e generale statunitense, nato William Henry Seward (1839-1920)